Анахина — название населённых пунктов в России:

 Анахина — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Анахина — деревня в Сосковском районе Орловской области.

См. также 
 Анахино